est un mot anglais signifiant « croisement ». Il peut faire référence à :

Album 

 , album d'Oregon sorti en .

Cinéma 

 , film canadien de Roger Evan Larry sorti en 2007 ;
 , titre anglais de , film sud-coréen de Kim Tae-gyun sorti en 2008.

Voir aussi